Раши́д Тазитди́нович Муха́ев (род. 16 марта 1955, с. Непецино, Коломенский район, Московская область) — российский ученый, профессор, первый в истории Российской Федерации получил учёную степень доктора политических наук.

Биография 
В 1971—1976 годах учился в Государственном социально-гуманитарном университете по специальности «История и право», окончил его с отличием, получил квалификацию преподавателя истории и права.

В 1982 году стал кандидатом философских наук (специальность — Философская антропология, философия культуры, тема: «Политическая культура общества: компаративный анализ»). В 1986 году получил ученое звание доцента. В 1991 году стал доктором политических наук, защитив первую в России диссертацию по транзитологии в МГУ им М. В. Ломоносова (специальность — Теория и философия политики, история и политическая методология политической науки, тема: «Трансформация государственных и правовых институтов в условиях транзита»​). В 1996 году получил ученое звание профессора. Занимал в ведущих вузах страны(МГУ им М. В. Ломоносова, НИУ-ВШЭ) должности профессора, заведующего кафедрой, декана.

В настоящее время работает в РЭУ им Г. В. Плеханова и МосГУ.

Автор большого числа монографий, учебных пособий, научных статей по проблемным вопросам в области политологии, социологии, государственного и муниципального управления, геополитики, философии, истории. Общий тираж — более 4 млн экземпляров.

Награды 
 Победитель II Всероссийского конкурса научных и учебных работ «Академус» (2017) в номинации «Экономика и управление» с учебником «Государственная антикоррупционная политика» и номинации «Гуманитарные науки» с учебником «Government Relation: теория, стратегии и национальные модели. Полное руководство».
 Победитель III Всероссийского конкурса научных и учебных работ «Академус» (2018) в номинации «Гуманитарные науки» с учебником «Медиаполитика».

Примечания 

Выпускники Государственного социально-гуманитарного университета